Das ITF Women’s Circuit Chiasso 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Chiasso. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 22. bis 28. April 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
  des Turniers
 Ergebnisse auf der Webseite der ITF

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Chiasso